Föhrden ist der Name zweier Ortsteile in Schleswig-Holstein:
 der Gemeinde Föhrden-Barl im Kreis Segeberg
 der Gemeinde Lohe-Föhrden im Kreis Rendsburg-Eckernförde